Stevović ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Stevović (* 1996), serbischer Skirennläufer
 Nenad Stevović (* 1962), serbischer Politiker